Chokhine est un patronyme porté notamment par :

 Aleksandr Chokhine (1951-), homme d'État russe ;
 Vladimir Chokhine (1951-), docteur en philosophie russe.

Patronyme russe